Numele Lomonosov (în rusă: ) se poate referi   la: 

 Mihail Lomonosov (1711-1765), savant, poet și filolog rus
 Lomonosov, oraș rus sub jurisdicția Sankt Petersburg (în trecut, Oranienbaum)
 Universitatea de Stat „Mihail Lomonosov” din Moscova 
 Akademik Lomonosov, navă ce transportă prima centrală nucleară plutitoare din Rusia